

Architettura 
 Castel San Pietro – castello situato nel comune italiano di Ton
 Castel San Pietro – edificio militare situato nella città italiana di Verona

Geografia

Italia 
 Castel San Pietro – frazione di Palmiano, comune nella provincia di Ascoli Piceno (Marche)
 Castel San Pietro Romano – comune nella città metropolitana di Roma (Lazio)
 Castel San Pietro Sabino – frazione di Poggio Mirteto, comune nella provincia di Rieti (Lazio)
 Castel San Pietro Terme, già Castel San Pietro dell'Emilia – comune nella città metropolitana di Bologna (Emilia-Romagna)

Svizzera 
 Castel San Pietro – comune nel distretto di Mendrisio (Cantone Ticino)